Badland Hills steht für:

 Badland Hills (New Mexico), Erhebungen in New Mexico
 Badland Hills (Wyoming), Erhebung in New Mexico